Волк и семеро козлят — сказка братьев Гримм, опубликованная в составе цикла сказок в 1812—1815 году.
 Волк и семеро козлят — советский рисованный мультфильм, созданный в 1938 году на киностудии «Мосфильм».
 Волк и семеро козлят — советский рисованный мультфильм, созданный в 1957 году режиссёром-мультипликатором Петром Николаевичем Носовым на киностудии «Союзмультфильм».
 Волк и семеро козлят на новый лад — советский музыкальный мультфильм Леонида Аристова по мотивам русской народной сказки «Волк и семеро козлят».